Het schermen met de sabel voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 24 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was Áron Szilágyi uit Hongarije, die in Tokio voor de derde maal op rij olympisch kampioen. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Loting

Mannen sabel individueel